est la formule brute de plusieurs isomères.

 glycine, numéro CAS 
 nitroéthane, numéro CAS 
 nitrite d'éthyle, numéro CAS 
 carbamate de méthyle, numéro CAS